

Cinema 
 Back to the Primitive – film del 1911 diretto da Francis Boggs e Otis Turner
 Back to the Primitive – film del 1915 diretto da Sidney Drew

Musica 
 Back to the Primitive – singolo dei Soulfly del 2000